Sandstede ist der Familienname folgender Personen:

 Becky Sandstede (1909–1999), deutsche Malerin
 Gerd Sandstede (* 1929), deutscher Chemiker
 Hans-Gerd Sandstede (1913–?), deutscher Spion
 Johann Heinrich Sandstede (1859–1951), deutscher Pflanzenforscher

Sandstede steht ferner für:
 (241136) Sandstede, Asteroid des Hauptgürtels